Кліфф Королл (,  1 жовтня 1946, Канора) — колишній канадський хокеїст українського походження, який грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1968 року виступами за команду «Даллас Блек Гокс».

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 12 років, провів, захищаючи кольори команди «Чикаго Блек Гокс».

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»